Lípa oder Lipá steht für folgende Orte in Tschechien:

 Lípa u Havlíčkova Brodu (Linden), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Lípa nad Dřevnicí (Linde), Gemeinde im Okres Zlín
 Lípa nad Orlicí (Lipa), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Lípa (Langendon), Ortsteil von Jevíčko, Okres Svitavy
 Lípa (Pichl), Ortsteil von Úněšov, Okres Plzeň
 Lípa (Všestary) (Leipa), Ortsteil von Všestary, Okres Hradec Králové
 Lipá (Lippai), Ortsteil von Třebenice, Okres Litoměřice
 Lípa u Merklína (Lindig), Ortsteil von Merklín, Okres Karlovy Vary
 Česká Lípa (Böhmisch Leipa), Stadt im Okres Česká Lípa
 Stará Lípa (Altleipa), Ortsteil von Česká Lípa, Okres Česká Lípa
 Vysoká Lípa (Hohenleipa), Ortsteil von Jetřichovice, Okres Děčín

Lípa ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 von Lípa, siehe von Leipa
 Trčka von Lípa

Siehe auch:
 Krásná Lípa (Begriffsklärung)
 Lipa
 Lypa